Dit is een lijst van planetoïden 32801-32900. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (32801) - || 1990 RF5|| 15 september 1990 || H. E. Holt
|-
| (32802) - || 1990 SK || 20 september 1990 || R. H. McNaught
|-
| (32803) - || 1990 SR1|| 18 september 1990 || H. E. Holt
|-
| (32804) - || 1990 SO2|| 17 september 1990 || H. E. Holt
|-
| (32805) - || 1990 SM3|| 18 september 1990 || H. E. Holt
|-
| (32806) - || 1990 SF13|| 22 september 1990 || H. Debehogne
|-
| (32807) Quarenghi || 1990 SN28|| 24 september 1990 || L. V. Zhuravleva, G. R. Kastel'
|-
| (32808) - || 1990 TP2|| 10 oktober 1990 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| (32809) Sommerfeld || 1990 TJ10|| 10 oktober 1990 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| (32810) - || 1990 TS10|| 10 oktober 1990 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| (32811) Apisaon || 1990 TP12|| 14 oktober 1990 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| (32812) - || 1990 UY4|| 16 oktober 1990 || E. W. Elst
|-
| (32813) - || 1990 WH4|| 16 november 1990 || E. W. Elst
|-
| (32814) - || 1990 XZ || 15 december 1990 || E. F. Helin
|-
| (32815) - || 1991 GK1|| 14 april 1991 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (32816) - || 1991 PP1|| 2 augustus 1991 || E. W. Elst
|-
| (32817) - || 1991 PZ5|| 6 augustus 1991 || E. W. Elst
|-
| (32818) - || 1991 PL10|| 14 augustus 1991 || E. W. Elst
|-
| (32819) - || 1991 PM15|| 8 augustus 1991 || H. E. Holt
|-
| (32820) - || 1991 PU19|| 8 augustus 1991 || H. E. Holt
|-
| (32821) - || 1991 RC3|| 9 september 1991 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| (32822) - || 1991 RB16|| 15 september 1991 || H. E. Holt
|-
| (32823) - || 1991 TM8|| 1 oktober 1991 || Spacewatch
|-
| (32824) - || 1992 CJ3|| 2 februari 1992 || E. W. Elst
|-
| (32825) - || 1992 CK3|| 2 februari 1992 || E. W. Elst
|-
| (32826) - || 1992 DC1|| 26 februari 1992 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (32827) - || 1992 DF1|| 28 februari 1992 || Spacewatch
|-
| (32828) - || 1992 DM8|| 29 februari 1992 || UESAC
|-
| (32829) - || 1992 DT10|| 29 februari 1992 || UESAC
|-
| (32830) - || 1992 DL11|| 29 februari 1992 || UESAC
|-
| (32831) - || 1992 DA12|| 29 februari 1992 || Spacewatch
|-
| (32832) - || 1992 EB2|| 5 maart 1992 || Spacewatch
|-
| (32833) - || 1992 EW2|| 6 maart 1992 || Spacewatch
|-
| (32834) - || 1992 EO4|| 1 maart 1992 || UESAC
|-
| (32835) - || 1992 EO5|| 1 maart 1992 || UESAC
|-
| (32836) - || 1992 EC6|| 2 maart 1992 || UESAC
|-
| (32837) - || 1992 EK7|| 1 maart 1992 || UESAC
|-
| (32838) - || 1992 EL8|| 2 maart 1992 || UESAC
|-
| (32839) - || 1992 EY8|| 2 maart 1992 || UESAC
|-
| (32840) - || 1992 ED9|| 2 maart 1992 || UESAC
|-
| (32841) - || 1992 EO9|| 2 maart 1992 || UESAC
|-
| (32842) - || 1992 EO13|| 2 maart 1992 || UESAC
|-
| (32843) - || 1992 EC18|| 3 maart 1992 || UESAC
|-
| (32844) - || 1992 EN25|| 8 maart 1992 || UESAC
|-
| (32845) - || 1992 FU1|| 26 maart 1992 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (32846) - || 1992 GS1|| 5 april 1992 || Spacewatch
|-
| (32847) - || 1992 JO3|| 1 mei 1992 || H. Debehogne
|-
| (32848) - || 1992 MD || 29 juni 1992 || H. E. Holt
|-
| (32849) - || 1992 OO2|| 26 juli 1992 || E. W. Elst
|-
| (32850) - || 1992 RY4|| 2 september 1992 || E. W. Elst
|-
| (32851) - || 1992 RC6|| 2 september 1992 || E. W. Elst
|-
| (32852) - || 1992 RE7|| 2 september 1992 || E. W. Elst
|-
| (32853) Döbereiner || 1992 SF2|| 21 september 1992 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| (32854) - || 1992 SC13|| 30 september 1992 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (32855) - || 1992 SF17|| 24 september 1992 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| (32856) - || 1992 SA25|| 30 september 1992 || H. E. Holt
|-
| (32857) - || 1992 UG6|| 31 oktober 1992 || N. Kawasato
|-
| (32858) - || 1993 BA3|| 25 januari 1993 || T. Seki
|-
| (32859) - || 1993 EL || 15 maart 1993 || T. B. Spahr
|-
| (32860) - || 1993 FG5|| 17 maart 1993 || UESAC
|-
| (32861) - || 1993 FM7|| 17 maart 1993 || UESAC
|-
| (32862) - || 1993 FD10|| 17 maart 1993 || UESAC
|-
| (32863) - || 1993 FP11|| 17 maart 1993 || UESAC
|-
| (32864) - || 1993 FW15|| 17 maart 1993 || UESAC
|-
| (32865) - || 1993 FQ16|| 17 maart 1993 || UESAC
|-
| (32866) - || 1993 FW16|| 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (32867) - || 1993 FL20|| 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (32868) - || 1993 FM25|| 21 maart 1993 || UESAC
|-
| (32869) - || 1993 FW26|| 21 maart 1993 || UESAC
|-
| (32870) - || 1993 FD27|| 21 maart 1993 || UESAC
|-
| (32871) - || 1993 FQ32|| 21 maart 1993 || UESAC
|-
| (32872) - || 1993 FM36|| 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (32873) - || 1993 FS37|| 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (32874) - || 1993 FJ48|| 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (32875) - || 1993 FQ58|| 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (32876) - || 1993 FW60|| 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (32877) - || 1993 FU73|| 21 maart 1993 || UESAC
|-
| (32878) - || 1993 NX || 12 juli 1993 || E. W. Elst
|-
| (32879) - || 1993 OO5|| 20 juli 1993 || E. W. Elst
|-
| (32880) - || 1993 OR5|| 20 juli 1993 || E. W. Elst
|-
| (32881) - || 1993 OK6|| 20 juli 1993 || E. W. Elst
|-
| (32882) - || 1993 RW6|| 15 september 1993 || E. W. Elst
|-
| (32883) - || 1993 RJ7|| 15 september 1993 || E. W. Elst
|-
| (32884) - || 1993 SO14|| 16 september 1993 || H. Debehogne, E. W. Elst
|-
| (32885) - || 1993 TC25|| 9 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (32886) - || 1993 TS26|| 9 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (32887) - || 1993 TT26|| 9 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (32888) - || 1993 TD27|| 9 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (32889) - || 1993 TN29|| 9 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (32890) Schwob || 1994 AL1|| 8 januari 1994 || C. S. Shoemaker
|-
| (32891) - || 1994 CE1|| 9 februari 1994 || V. S. Casulli
|-
| (32892) - || 1994 DW || 22 februari 1994 || A. A. Kaas
|-
| (32893) - || 1994 EM6|| 9 maart 1994 || E. W. Elst
|-
| (32894) - || 1994 JK3|| 3 mei 1994 || Spacewatch
|-
| (32895) - || 1994 JL5|| 4 mei 1994 || Spacewatch
|-
| (32896) - || 1994 NM2|| 12 juli 1994 || T. B. Spahr
|-
| (32897) Curtharris || 1994 PD || 1 augustus 1994 || C. S. Shoemaker
|-
| (32898) - || 1994 PS1|| 9 augustus 1994 || E. F. Helin
|-
| (32899) Knigge || 1994 PY1|| 4 augustus 1994 || F. Börngen
|-
| (32900) - || 1994 PG5|| 10 augustus 1994 || E. W. Elst|}

Planetoïdenlijsten